MOM:

 Master of Magic
 Manufacturing Operations Management
 Microsoft Operations Manager
 Message Oriented Middleware